Nemes László
 Nemes László (1920–2018) író, műfordító
 Nemes László (1931) romániai magyar kémikus
 Nemes László (1936) zenetanár, karnagy, címzetes igazgató, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége alapító, tiszteletbeli elnöke
 Nemes László (1937–2021) gépészmérnök
 Nemes László (1947–2020) hangmérnök, „a roadok roadja”
 Nemes László (1948) romániai magyar festő, szobrász
 Nemes László (1960) tőrvívó
 Nemes Jeles László (1977) filmrendező (külföldön a rövidebb László Nemes alakot használja)

Nemess László
 Nemess László (1944–2000) romániai magyar író, tengerésztiszt

Jegyzetek